Alkimist je lahko:
 nekdo, ki se ukvarja z alkimijo,
 roman brazilskega pisatelja Paula Coelha - glej Alkimist (roman).